Le sigle CNPC peut désigner plusieurs organismes, en particulier en France :
 le Conseil National des Professions du Cycle,
L’école supérieure du commerce du sport (CNPC sport)
 le Conseil National de Protection Civile,
 le Centre National des Professionnels du Commerce du sport,
 le Comité national du Pineau des Charentes, une organisation de producteurs agricoles en France.

 CNPC, China National Petroleum Corporation, un groupe pétrolier chinois.
 Le Centre national de production cinématographique, qui était un organisme culturel du Mali auquel a succédé le Centre national de la cinématographie du Mali.
 La Commission Nationale de la Certification Professionnelle

Homonymie